Вейк-ан-Зеє 1975 — 37-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1975 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1975 у шахах